Коварський — українське прізвище. Відомі носії:

 Коварський Анатолій Юхимович (1904-1974) — вчений-генетик, селекціонер.
 Коварський Микола Аронович (1904-1974) — радянський і російський сценарист. 

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем